Trabalski oder Trąbalski ist der Name folgender Personen:

 Franciszek Trąbalski (1870–1964), polnischer sozialistischer Politiker und Vater von Stanislaw Trabalski
 Karl Trabalski (1923–2009), deutscher Politiker (SPD)
 Stanislaw Trabalski (1896–1985), deutscher sozialistischer Politiker und Vater von Karl Trabalski
 Ursula Trabalski (1921–1992), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)

Ferner steht Trabalski für:

 Słoń Trąbalski (Elefant Rüsselmann), eine Kunstfigur aus dem Kindergedicht von Julian Tuwim